Biografies
 Salvador Sunyer i Aimeric, escriptor i polític català
 Salvador Sunyer i Bover, gestor cultural català, responsable del Temporada Alta